Cloudscape steht für:

 Cloudscape (Band), eine schwedische Progressive-Metal-Band
 den ursprünglichen Namen des Projekts Apache Derby